Blaney bezeichnet:
 Blaney (Ort), Dorf in Nordirland

Blaney ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Blaney (* 1962), US-amerikanischer Rennfahrer
 Edward Blaney, 1. Baron Blaney (1570–1629), walisischer Adliger und Soldat in Irland
 Fred Blaney (* 1955), kanadischer Judoka
 George Blaney (* 1939), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Harry Blaney (1928–2013), irischer Politiker
 Neal Blaney (1893–1948), irischer Politiker
 Neil Blaney (1922–1995), irischer Politiker
 Niall Blaney (* 1974), irischer Politiker
 Ronan Blaney, Drehbuchautor
 Ryan Blaney (* 1993), US-amerikanischer Rennfahrer
 Steven Blaney (* 1965), kanadischer Politiker